New National Party steht für folgende Parteien:

 New National Party (Grenada) in Grenada
 Nuwe Nasionale Party in Südafrika